Charles Reid Barnes (1858–1910) – amerykański botanik
 Charlie Barnes (1903–1981) – australijski futbolista, grający w tamtejszą odmianę futbolu
 Charles Barnes (1911–1972) – australijski polityk, poseł z okręgu McPherson
 Charles Barnes (1911–1972) – amerykański oficer wywiadu
 Charley Barnes (ur. 1939) – amerykański futbolista
 Charlie Barnes (ur. 1989) – brytyjski piosenkarz